Бонье () — французская, валлонская фамилия. Известные носители:

 Бонье, Жером (род. 1987) —  бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Бонье, Пьер (1925—1981) — бельгийский фигурист, выступающий в парах.
 Бонье, Шарль (1914—1986) — валлонский, бельгийский художник.